Pomezí est un toponyme qui peut désigner :

Pomezí, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Pomezí nad Ohří, une commune du district de Cheb, dans la région de Karlovy Vary.

Homonymie de localités en  Tchéquie